Эта монета также называется «10 франков „Геракл“». Дизайн монеты разработал Огюстен Дюпре.

Он повторялся на других монетах: 50 франков «Геракл»; памятная монета 5 франков, выпущенная в 1996 году, монеты 10 и 100 евро, разработанные гравёром Хоакином Хименесом.

Таблица

Памятные монеты 
Памятных монет 10 франков типа Дюпре не выпущено.

Примечание 
В 1974 году заменена на медно-никелевую монету в 50 франков.

Источники 
 René Houyez, Valeur des monnaies de France, Éditions Garcen

Также 
 Французский франк

Монеты Франции
Номиналы во франках